Liechtenstein bierze udział w zimowych IO od 1936 roku. Nie wystąpił w ZIO tylko w 1952 roku. Do tej pory reprezentanci Liechtensteinu wywalczyli na zimowych igrzyskach olimpijskich 9 medali - 2 złote, 2 srebrne oraz 5 brązowych.

Medale dla Liechtensteinu na zimowych igrzyskach olimpijskich

Medaliści

Innsbruck 1976

Narciarstwo alpejskie 
Slalom mężczyzn

 3. Willi Frommelt

Slalom kobiet

 3. Hanni Wenzel

Lake Placid 1980

Narciarstwo alpejskie 

Slalom Gigant mężczyzn

 2. Andreas Wenzel

Zjazd kobiet

 2. Hanni Wenzel

Slalom Gigant kobiet

 1. Hanni Wenzel

Slalom kobiet

 1. Hanni Wenzel

Sarajewo 1984

Narciarstwo alpejskie 

Slalom Gigant mężczyzn

 3. Andreas Wenzel

Slalom kobiet

 3. Ursula Konzett

Calgary 1988

Narciarstwo alpejskie 

Slalom mężczyzn

 3. Paul Frommelt

Bibliografia 
Liechtenstein na IO

!